Miskotte (planetoïde)
 Kornelis Heiko Miskotte - Nederlands theoloog